Boerenzaterdag is een evenement in de plaats Putten (Veluwe, Gelderland) dat elk jaar voor de zomervakantie gehouden wordt.

Het evenement is speciaal opgezet voor de Puttense plattelandsjongeren die doorgaans bij elkaar komen in zogenaamde keten. Boerenzaterdag maakt het mogelijk dat er een evenement is speciaal voor deze doelgroep en biedt dezelfde mogelijkheden die zij de rest van het jaar alleen in de keten hebben.

Elk jaar wordt er een Miss Keet en Koning Klomp verkiezing gehouden. Miss Keet wordt gekozen door middel van het stemmen van het publiek. De titel Koning Klomp kan men behalen door zo veel mogelijk bier vanuit een klomp te drinken. Een jong enthousiast team van vrijwilligers verzorgt dit evenement en hebben zelfs diverse sponsors aangetrokken en een eigen website opgezet.

Externe link

Festival in Nederland
Evenement in Gelderland
Putten